Dreyer steht für:
 Dreyer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Dreyer’s, US-amerikanischer Eiskremhers‍teller, Tochter von Nestlé

Dreyer ist der Name folgender Orte:
 Dreyer (Ochsenhausen), Orts‍teil von Ochsenhausen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Dreyer (Texas), Stadt in Texas

Siehe auch:
 Dreyer & Reinbold Racing, Team der IndyCar Series
 Haus Dreyer, Gutshaus in Wuppertal
 Dreier